Keops kan henvise til flere artikler:

 Keops – egyptisk farao
 Keopspyramiden – gravsted i Egypten for Keops
 Keops (virksomhed) – et ejendomsselskab ejet af Baugur Group